28. sezon Pucharu Świata w saneczkarstwie 2004/2005 rozpoczął się 8 listopada 2004 w niemieckim Altenbergu. Ostatnie zawody z tego cyklu odbyły się 23 stycznia 2005 w niemieckim Winterbergu, gdyż zaplanowana na koniec stycznia próba przedolimpijska w Turynie nie doszła do skutku. Najważniejszą imprezą sezonu były mistrzostwa świata.

Puchar Świata rozegrany został w 8 miastach, 5 krajach, na 2 kontynentach. Najwięcej konkursów odbyło się w Niemczech: Altenberg, Oberhof, Königssee, Winterberg.

W klasyfikacji generalnej jedynek kobiet bezkonkurencyjne były Niemki. Pierwsze miejsce zajęła Barbara Niedernhuber, która trzykrotnie wygrywała zawody i o 10 punktów wyprzedziła Sylke Kraushaar. W jedynkach mężczyzn po raz pierwszy zwyciężył Rosjanin Albert Diemczenko, zwycięzca czterech zawodów. Zaraz za plecami Rosjanina znaleźli się Niemiec Georg Hackl, jego rodak David Möller oraz Austriak Markus Kleinheinz. W dwójkach mężczyzn pierwszy sukces odnieśli Włosi Christian Oberstolz i Patrick Gruber. W pokonanym polu zostawili parę niemiecką André Florschütz i Torsten Wustlich oraz austriackich braci Andreasa i Wolfganga Lingerów. W zawodach drużynowych bezkonkurencyjni byli zwycięzcy wszystkich zawodów, Niemcy. Drugie miejsce w klasyfikacji generalnej zajęły Włochy, a trzecie przypadło Austrii.

Jedynki kobiet

Wyniki

Klasyfikacja generalna 
 DNF - nie ukończyła

Jedynki mężczyzn

Wyniki

Klasyfikacja generalna 
 DNF - nie ukończył, DNS - był zgłoszony, ale nie wystartował, 40+ - miejsce 40 lub dalsze

Dwójki mężczyzn

Wyniki

Klasyfikacja generalna 
 DNF - nie ukończyli, DNS - byli zgłoszeni, ale nie wystartowali

Drużynowe

Wyniki

Klasyfikacja generalna 
 DNF - nie ukończyli

Bibliografia 
 

2004 w sportach zimowych
2005 w sportach zimowych
Puchar Świata w saneczkarstwie